Черво́ный Став () — село в Изюмском сельсовете Боровского района Харьковской области.

Код КОАТУУ — 6321082012. Население по переписи 2001 года составляет 9 человек (5 мужчин, 4 женщины).

Географическое положение 
Село Червоный Став находится на расстоянии в 2 км от сёл Изюмское, Степовое и Дружелюбовка. В селе есть небольшой пруд.

История 
 1685 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)